Walsleben (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Walsleben (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Philipp Walsleben, een Duits veldrijder